Merle bleu désigne :
 Merle bleu d'Europe (Monticola solitarius), également appelé Monticole bleu ;
 Merle bleu d'Amérique (Sialia spp.), ou bluebird, en réalité orthographié « merlebleu ».

Nom d'oiseau ambigu